Кóдинск () е град в Красноярски край, Русия. Разположен е на 11 km южно от Богучанската ВЕЦ на р. Ангара, на около 735 km североизточно от Красноярск. Административен център е на Кежемски район. Към 2016 г. има население от 16 227 души.

История 
Селището е основано през 1977 г. във връзка със строежа на Богучанската ВЕЦ. Името идва от река Кода, чието име означава „скала“ на евенкски език. През 1978 г. получава статут на селище от градски тип, а от 1989 г. е вече град.

Население

Климат 
Климатът в Кодинск е субарктичен. Средната годишна температура е 3,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 349 mm.

Икономика 
Основното промишлено предприятие на града е Богучанската ВЕЦ. Освен това се добиват железни руди. Има дърводелски заводи, произвеждат се строителни материали и хранително продукти.

Източници 

Градове в Красноярски край